Regionval i Västra Götalandsregionen anser val till regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Valet avsåg fram till år 2018 formellt sett val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands läns landsting. Det har genomförts i september vart fjärde år från och med 1998.

Då valprövningsnämnden konstaterat att ett antal oegentligheter, som "med fog kan antas ha inverkat på valutgången", ägt rum i valet 2010 genomfördes omval den 15 maj 2011.

1998 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sveriges Pensionärers Intresseparti, 6 853 röster (0,79%)
Sverigedemokraterna, 3 690 röster (0,42%) 	
Ny demokrati, 1 308 röster (0,15%) 
Rättvisepartiet Socialisterna, 521 röster (0,06%) 
Övriga partier, 928 röster (0,1%)
	
Summa avgivna röster: 	887 978
Summa giltiga röster: 	861 660
Ogiltiga valsedlar:	26 318
Röstberättigade: 	1 150 491
Valdeltagande:	77,18%

2002 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sverigedemokraterna, 10 002	röster, 1,1% (+0,7%)
Skaraborgspartiet, 7 442 röster
Sveriges Pensionärers Intresseparti,  5 950	röster, 0,6% (-0,19%)
KPMLr, 4 750 röster
Nationaldemokraterna, 924 röster
Pensionärspartiet Göteborg, 395 röster
Kommunistiska Förbundet, 14 röster
Övriga partier	899 röster
 
Summa avgivna röster: 895 445
Summa giltiga röster: 873 945
Ogiltiga valsedlar: 21 500
Röstberättigade: 1 167 559
Valdeltagande:	76,6% (-0,5%)

2006 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sverigedemokraterna, 24 369 röster, 2,68% (+1,54%)
Sveriges Pensionärers Intresseparti,  4 927 röster, 0,54% (-0,06%)
Kommunistiska Partiet, 4 299 röster, 0,47%
Välfärdspartiet, 1 992 röster, 0,22%
Nationaldemokraterna, 372 röster, 0,04%
Rättvisepartiet Socialisterna, 198 röster, 0,02%
Övriga partier, 1 036 röster, 0,11%
 
Summa avgivna röster: 935 598
Summa giltiga röster: 909 776
Ogiltiga valsedlar: 25 822
Röstberättigade: 1 198 343
Valdeltagande: 78,07% (+1,38%)

2010 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Piratpartiet, 6 845 röster, 0,7% 
Kommunistiska Partiet, 2 965 röster, 0,3% (-0,17)
Sveriges Pensionärers Intresseparti, 871 röster, 0,09% (-0,45)
Rättvisepartiet Socialisterna, 851 röster, 0,09% (+0,07) 
Övriga partier, 928 röster, 0,1%
	
Summa avgivna röster: 999 523
Summa giltiga röster:  979 417 
Ogiltiga valsedlar:	20 106
Röstberättigade: 1 240 519
Valdeltagande:	80,57% (+2,5)

Omval 2011 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 15 264 röster, 2,8% (-1,76) 
Vägvalet, 13 760 röster, 2,52%
Kommunistiska Partiet, 1 493 röster, 0,27% (-0,03)
Piratpartiet, 1 246 röster, 0,23% (-0,47)
Feministiskt initiativ, 846 röster, 0,16%
Rättvisepartiet Socialisterna, 413 röster, 0,08% (-0,01)
Svenskarnas parti, 274 röster, 0,05%
Övriga partier, 196 röster, 0,04%
	
Summa avgivna röster: 548 950
Summa giltiga röster:  545 215 
Ogiltiga valsedlar: 3 735
Röstberättigade: 1 246 191
Valdeltagande: 44,05% (-36,52)

Förändringssiffror sedan ordinarie val 2010.

2014 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Vägvalet, 11 453 röster, 1,11% (-1,41)
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 7 006 röster, 0,68% (-2,12)
Piratpartiet, 4 744 röster, 0,46%(+0,23)
Feministiskt initiativ, 3 685 röster, 0,36% (+0,20)
Djurens parti, 1 119 röster, 0,11% (+0,11)
Svenskarnas parti, 831 röster, 0,08% (+0,03)
Rättvisepartiet Socialisterna, 679 röster, 0,07% (-0,01)
Kristna Värdepartiet, 678 röster, 0,07% (+0,07)

	
Summa avgivna röster: 1 049 987
Summa giltiga röster: 1 029 112 
Ogiltiga valsedlar: 20 875
Röstberättigade: 1 279 402
Valdeltagande:	82,07% (+38,02)

2018 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Feministiskt initiativ	8 655 röster, 0,80% (+0,44)
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 4 052 röster, 0,38% (-0,31)
Medborgerlig Samling, 2498 röster, 0,23% (+0,23%)
Regionens framtid, 2 013 röster, 0,19% (+ 0,19%)	
Kristna Värdepartiet, 931 röster, 0,09% (+0,02)
Rättvisepartiet Socialisterna, 837 röster, 0,08% (+0,01)
Nordiska motståndsrörelsen, 633 röster, 0,06% (+0,06)	
	
Partier som ej beställt valsedlar: 1 133 röster, 0,10%	
	
Summa avgivna röster: 1 101 512
Summa giltiga röster: 1 080 529 
Ogiltiga valsedlar: 20 983
Röstberättigade: 1 317 413
Valdeltagande:	83,61% (+1,54)

2022 

Partier som ej klarade treprocentsspärren för representation i regionfullmäktige:

Demokraterna, 22 729 röster, 2,11% (-1,33)
Partiet Nyans, 7 402 röster, 0,69%
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland, 4 896 röster, 0,45% (+0,7)
Alternativ för Sverige, 3 918 röster, 0,36%
Medborgerlig Samling, 3 692 röster,	0,34% (+0,11)
Feministiskt initiativ, 2 133 röster, 0,2% (-0,6)
Kristna Värdepartiet, 1 239 röster,	0,11% (+0,011)
MoD	667 röster,	0,06%
Piratpartiet, 347 röster, 0,03%
BOHUSLÄNPARTIET,	193 röster,	0,02%

	
Summa avgivna röster: 1 100 804
Summa giltiga röster: 1 078 957 
Ogiltiga valsedlar: 21 847
Röstberättigade: 1 370 031
Valdeltagande:	80,35% (-3.36)

Källor 

 	

Landstingsval i Sverige
Västra Götalands län